Wallnau bezeichnet:

 das Naturschutzgebiet Wallnau/Fehmarn
 Erik Wallnau, siehe Elisabethserenade